Esche steht für:
 Gemeine Esche, eine Baumart
 Eschen (Pflanzengattung)
 Eschenholz
 Esche (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Esche heißen folgende geographischen Objekte:
 Esche (Grafschaft Bentheim), Gemeinde im Landkreis Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, Deutschland
 Eš, Gemeinde in der Region Kraj Vysočina, Tschechien
 Villa Esche in Chemnitz, Sachsen, Deutschland
 Esche (Liechtenstein), kanalisierter Bach, der durch Mauren und Eschen fließt, Fürstentum Liechtenstein

Siehe auch

 Äsche
 Ask und Embla
 Esche Schümann Commichau
 Eschen
 Pommer Esche